Katy steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Katie
 Katy (Texas), Stadt im Südosten von Texas
 Katy (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Synonym für die Apfelsorte Katja (Apfel)
 Katy Railroad, siehe Missouri-Kansas-Texas Railroad

Siehe auch:
 Kathy
 Kati (Begriffsklärung)
 Kąty